Jean-Baptiste Mercier Dupaty (1744-1788),  juriste et écrivain français ;
 Charles Dupaty (1771-1825), son fils, sculpteur français ;
 Emmanuel Dupaty (1775-1851), son frère, dramaturge français.